Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2018 — 76-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Стартував 11 березня 2018 року. Титул чемпіона за чотири тури до закінчення турніру здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Покер

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2018
Фарерські острови